Alba de Céspedes (1911–1997), femme de lettres italienne ;
 Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874), homme politique cubain ;
 Casiano Céspedes (1924-), joueur de football paraguayen ;
 Diego de Astorga y Céspedes (1664–1734), cardinal espagnol ;
 Eleno de Céspedes ou Elena de Céspedes (1545-?), chirurgien espagnol qui s'est présenté comme un hermaphrodite, et qui a été condamné par l'Inquisition pour bigamie ;
 Gonzalo de Céspedes y Meneses (1585-1638), écrivain et historien espagnol ;
 Luis de Cespedes (1949-2013), acteur québécois ;
 Pablo de Céspedes (1538–1608), peintre espagnol ;
 Vincent Cespedes (1973-), philosophe et écrivain français ;
 Yoenis Céspedes (1985-), joueur cubain de baseball.

Toponyme 

 Carrión de los Céspedes, commune espagnole de la communauté autonome d’Andalousie.
 Carlos Manuel de Céspedes, une ville de la province de Camagüey à Cuba

Patronyme hispanique